Crveno Brdo est un toponyme qui peut désigner :
Crveno Brdo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Lukavac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Crveno Brdo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srebrenik, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.